LOratorio di Santa Rita o chiesina di Santa Rita o chiesa vecchia di Santa Rita o chiesetta di via Filzi è un luogo di culto cattolico edificato nel 1964 a Viareggio. 
Pur essendo tuttora di proprietà della parrocchia cattolica, dal 2014 è in uso alla chiesa ortodossa romena, con il nome di Parohia Ortodoxă Română Sfântul Proroc Isaia (Parrocchia Ortodossa Romena del Santo Profeta Isaia).

Storia 
Il Quartiere ex Campo d'aviazione ebbe un rapido sviluppo nel dopoguerra. Negli anni '50, mancando una chiesa, la comunità cattolica si ritrova in una casa in via Toti. 
Nel 1964 fu quindi realizzata la chiesa che, nel 1985 divenne sede di parrocchia, staccandosi da quella di  Sant'Antonio.
Nel 1997, con la costruzione della nuova chiesa, è diventata una chiesa sussidiaria.
Nel 2010 è stata rifatta la copertura.

Descrizione	 
La chiesa è composta da un'unica aula rettangolare, orientata a nord-est, con una piccola navata laterale. La struttura è in cemento armato e consiste di cinque campate, formate da pilastri collegati da travi. La cantoria, che è a sbalzo in facciata, è riparata da un’ampia gronda che sovrasta il portale di accesso. L’edificio è ad angolo in un isolato, pertanto solo la facciata e il fianco sinistro risultano liberi. La chiesa ha un piccolo campanile a vela in cemento armato. 
All'interno sono conservati numerosi quadri, tra i quali diverse icone, una via Crucis e una via Lucis realizzate dalla locale sezione UCAI e un Cristo della Divina Misericordia.

Note

Voci correlate 
 Chiesa di Sant'Antonio (Viareggio)

Collegamenti esterni 
 

Rita 
Viareggio
Edifici di culto ortodossi
Viareggio